Le nom Lewistown peut désigner plusieurs localité des États-Unis :
 Lewistown (Illinois)
 Lewistown (Missouri)
 Lewistown (Montana)
 Lewistown (Ohio)
 Lewistown (Pennsylvanie)

Homonymie de toponyme